Gitschthaler ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Eder-Gitschthaler (* 1961), österreichische Politikerin (ÖVP), 2006 bis 2008 Abgeordnete zum österreichischen Nationalrat.
 Walter Gitschthaler  (* 1959), österreichischer Brigadier und Militärkommandant von Kärnten ab 2012